Ивица Барбарич (, родился 23 февраля 1962 года в Метковиче) — югославский хорватский футболист и футбольный тренер, выступавший на позиции защитника.

Биография 
Начинал карьеру в составе «Вележа» из Мостара, в составе «рождённых» сыграл 152 матча и забил 3 гола. Выиграл в составе «Вележа» Кубок Югославии в 1986 году. С 1989 по 1996 годы играл в Испании за клубы «Реал Бургос» (со своими одноклубниками по «Вележу» Анелем Карабегом и Предрагом Юричем), «Расинг» (Сантандер), «Бадахос» и «Альмерию». В составе сборной Югославии единственный матч провёл 24 августа 1988 года в Люцерне против Швейцарии. В составе олимпийской сборной сыграл 3 матча на олимпиаде в Сеуле в групповом этапе, а его сборная из группы сенсационно не вышла, пропустив вперёд Бразилию и Австралию.

Как тренер, Барбарич вначале работал с боснийскими клубами «Зриньски» и «Широки-Бриег». Барбарич сменил в «Широки-Бриеге» Иво Иштука и в сезоне 2004/2005 стал серебряным призёром чемпионата Боснии и Герцеговины и вышел в финал Кубка: в розыгрыше Кубка УЕФА команда вышла в первый раунд, пройдя в квалификации албанскую «Теуту» (1:3, 3:0) и представлявшую тогда Сербию и Черногорию «Зету» (1:0, 4:2) и проиграв затем швейцарскому «Базелю» (0:5, 0:1). В сезоне 2005/2006 Барбарич наконец-то выиграл чемпионат страны и даже прошёл первый квалификационный раунд Лиги чемпионов УЕФА 2006/2007, победив солигорский «Шахтёр»), а в сезоне 2006/2007 взял кубок Боснии и Герцеговины. В 2009 году был помощником Мирослава Блажевича в сборной Боснии и Герцеговины.

Затем несколько лет проработал в Японии, с клубами Джей-лиги 2 «Эхимэ» и «Консадоле Саппоро». В январе 2017 года вернулся в «Зриньски», но продержался в команде всего два месяца. В сезоне 2017/18 был ассистентом Ранко Поповича в индийском клубе «Пуна Сити».

Достижения

Игрок 
 Обладатель Кубка Югославии: 1985/86 (Вележ)
 Победитель Сегунды: 1989/90 (Реал Бургос)

Тренер 
 Чемпион Боснии и Герцеговины: 2005/06 (Широки-Бриег)
 Обладатель Кубка Боснии и Герцеговины: 2006/07 (Широки-Бриег)

Примечания

Ссылки 
 
 
 
 
 Статья в Бургоспедии 

Футболисты Югославии
Футболисты Хорватии
Игроки сборной Югославии по футболу
Футболисты на летних Олимпийских играх 1988 года
Игроки ФК «Вележ»
Игроки ФК «Реал Бургос»
Игроки ФК «Расинг» Сантандер
Игроки ФК «Бадахос»
Игроки ФК «Альмерия»
Футбольные тренеры Хорватии
Тренеры ФК «Зриньски»
Тренеры ФК «Широки-Бриег»
Тренеры ФК «Хоккайдо Консадоле Саппоро»